USS Monssen je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Monssen (DD-436) 
 USS Monssen (DD-798)

Monssen